Тоомас Кукк (, народився 11 червня 1971 в Талліні) — естонський ботанік, з 2001 року головний редактор журналу Eesti Loodus.

Біографія 
Закінчив у 1989 році 32-ю школу міста Таллінна, в 1993 році — біологічний факультет Тартуського університету. З 1991 року працює в Інституті зоології і ботаніки, з 2005 року — в Інституті сільського господарства Естонії і наук про навколишнє середовище. З 1993 по 2000 роки очолював Естонське товариство дослідників природи, з 1994 року був членом правління товариства. Голова асоціації Збереження природних товариств з 1997 року, член комітету з охорони природи Естонської академії наук з 1998 року. Займається вивченням естонської флори. Кавалер ордена Білої зірки 4 класу.

Наукові роботи

Як автор 
 Toomas Kukk, «Herbaariumi käsiraamat», Це Lugu, 2015
 Liina Eek ja Toomas Kukk, Maismaa võõrliikide käsiraamat , 2., parandatud ja täiendatud trükk, 2013
 Ader, Arne; Kukk, Toomas. 2006. Väike niidutaimeraamat. Eesti 39 tuntud niidutaime. Maalehe Raamat, Tallinn. 87.
 Kukk, Toomas 2004, 2005, 2009. Eesti taimede kukeaabits. Tallinn: Varrak.
 Luhamaa, Heikki; Ikonen, Iiro; Kukk, Toomas 2001. Läänemaa pärandkooslused. Seminatural Communities of Läänemaa County, Estonia. Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu–Turku. 96+lisad.
 Kukk, Toomas 1999. Eesti taimestik  Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn. 464.
 Kukk, Toomas, Vilma Kuusk 1998. Eesti floora. Registrid. Zooloogia ja Botaanika Instituut, Tartu. 144.
 Kukk, Toomas, Kalevi Kull 1997. Puisniidud  — Estonia Maritima 2: 1-249.
 Kukk, Toomas 1996. Soontaimede anatoomia väike praktikum. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda.
 Kukk, Toomas 1991. Tallinna floora nimestik. List of Tallinn Vascular Plants. Scripta botanica VII., Eesti TA ZBI, Tartu. 82.

Як редактор 
 Kukk, Toomas; Toompere, Markus; Hendrikson, Henri (Toim.) 2007. Korporatsioon Ugala laulik. Korporatsioon Ugala kirjastus, Tartu. 400.
 Kukk, Toomas; Kull, Tiiu (toim.) 2005. Eesti taimede levikuatlas. Atlas of the Estonian flora. EMÜ põllumajandus — ja keskkonnainstituut, Tartu. 527.
 Kukk, Toomas (toim.) 2004. Pärandkooslused. Õpik-käsiraamat. Pärandkoosluste kaitse ühing, Tartu. 256.
 Antons, Kaarel; Kalamees, Indrek; Kukk, Toomas; Mustimets, Indrek; Pärtel, Meelis; Sikk, Allan (Toim.) 2003. Ugalensis pildis. Ugalensis XIII. Korporatsioon Ugala kirjastus, Tartu. 123.
 Kukk, Toomas (toim.) 2002s. XXV Eesti looduseuurijate päev. Pärnumaa loodus. Eesti Looduseuurijate Selts, OÜ Sulemees, Tartu. 76.
 Kukk, Toomas (toim.) 2000b. XXIII Eesti Looduseuurijate Päev. Vahe-Eesti loodus. 8.-9. juuli 2000 Simisalu. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu–Tallinn. 88.
 Kukk, T. (toim.) 1999. XXII Eesti looduseuurijate päev. Tallinna lähisaarte loodus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn. 56.
 Altmets, A., Kukk, T., Pärtel, M., Sikk, A. (toim.) 1998. Ugalensis XII. Korporatsioon Ugala Kirjastus, Tartu. 118.
 Kukk, T. (toim.) 1998. XXI Eesti Looduseuurijate Päev. Edela-Eesti loodus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn. 128.
 Elvisto, Tiina, Kukk, T., Püttsepp, J. (toim.) 1997. Rukkilill. 5. Eesti LUS, Tartu. 112.
 Kukk, T. (Toim.) 1996. XIX Eesti Looduseuurijate Päev. Kirde-Eesti loodus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn. 76.
 Kukk, T. (toim.) 1995g. XVIII Eesti Looduseuurijate Päev. Hiiumaa loodus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn. 63.
 Kukk, T. (toim.) 1994e. XVII Eesti Looduseuurijate Päeva Ettekannete Kokkuvõtted. Soomaa rahvuspargi loodus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu. 100.
 Elvisto, T., Kukk, T., Püttsepp, J. (toim.) 1993. Rukkilill. 4. Rukkilill, Tartu-Tallinn. 54.
 Püttsepp, J., Pärtel, M., Kukk, T. (toim.) 1993. Korporatsioon Ugala 1913—1993. Korp! Ugala kirjastus, Tartu. 100.
 Toomet, L., Kukk, T., Harak, M. (toim.) 1993. Korporatsioon Ugala laulik. Korp! Ugala kirjastus, Tartu. 407.
 Elvisto, T., Kukk, T., Püttsepp, J. (toim.) 1992. Rukkilill. 3. Rukkilill, Tartu-Tallinn. 42.
 Elvisto, T., Kukk, T., Püttsepp, J. (toim.) 1990/91. Rukkilill. 2. Rukkilill, Tartu-Tallinn. 96.
 Ksenofontova, T., Kukk, T., Püttsepp, J. (toim.) 1989. Rukkilill. 1. Rukkilill, Tartu-Tallinn. 64.

Статті

Artiklid 
 Dendrofiili Ants Ilusat küsitlenud Toomas Kukk, Puude kasvatamine annab elule mõtte , Intervjuu EL 2007/10
 Kukk, Toomas 2007. Ülevaade Eesti akadeemiliste üliõpilasorganisatsioonide kommetest ja tähtpäevadest. — Piirimäe, Helmut; Burget, Meelis (toim.) Vivat academia. Üliõpilasseltsid ja -korporatsioonid Eestis. EÜS kirjastus, Tartu: 126—142.
 Kukk, Toomas 2006a. Botaanika on huvitav teadus igal ajastul . Botaanik Anu Kaldat küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 57(12): 35-39.
 Kukk, Toomas 2006b. Heas seisundis Võrtsjärv ja keskpärane Peipsi . Järveuurijat Tiina Nõgest küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 57(9): 34-37.
 Kukk, Toomas 2006c. Keskkonna õigus ja õigusetus. — Eesti Loodus 57(8): 2.
 Kukk, Toomas 2006d. Klint pole puhas looduspärand . — Eesti Loodus 57(10): 2.
 Kukk, Toomas 2006e. Lendorav ja saaremaa sõrmkäpp . — Eesti Loodus 57(2): 2.
 Kukk, Toomas 2006f. Mereplankton: pisike, kuid oluline . Teaduspreemia laureaati Kalle Ollit küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 57(4): 30-33.
 Kukk, Toomas 2006g. Nematoodid, aed ja kiirkiri . Nematoodide uurijat Eino Kralli küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 57(5): 30-33.
 Kukk, Toomas 2006h. Õiekas aster laiendab levikut. — Eesti Loodus 57(1): 51.
 Kukk, Toomas 2006i. Pildiga või pildita?  — Eesti Loodus 57(6): 2.
 Kukk, Toomas 2006j. Rahvakultuur aitab meil olla oma nägu . Rahvakultuuriteadlast Ants Viirest küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 57(8): 36-39.
 Kukk, Toomas 2006k. Seened on põnevamad kui ilukirjandus . — Eesti Loodus 57(7): 32-35.
 Kukk, Toomas 2006l. Seente armastamiseni jõutakse tavaliselt kõhu kaudu . — Eesti Loodus 57(11): 30-34.
 Kukk, Toomas 2006m. Tõstamaa niidud, rohelust täis. — Tõstamaa Tuuled november: 9.
 Kukk, Toomas 2006n. Vali endale looduskaitsja raske, kuid huvitav elukutse!  Kumari preemia laureaati Tiit Randlat küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 57(6): 32-35.
 Kangur, Mart; Kotta, Jonne; Kukk, Toomas; Kull, Tiiu; Lilleleht, Vilju; Luig, Jaan; Ojaveer, Henn; Paaver, Tiit; Vetemaa, Markus 2005. Invasiivsed võõrliigid Eestis. Keskkonnaministeerium, Tallinn. 72.
 Kukk, Toomas 2005a. Äike, võrgendikoi ja muud suverõõmud. — Eesti Loodus 56(7): 2.
 Kukk, Toomas 2005b. Eesti jõgede Natura-alad on meie kõigi jaoks . Looduskaitsjat ja hüdrobioloogi Jaak Tambetsit küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 56(5): 34-37.
 Kukk, Toomas 2005c. Eestimaa looduse fond hakkab mürsikueast välja jõudma . Keskkonnakaitsjat Toomas Trapidot küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 56(2): 34-37.
 Kukk, Toomas 2005d. Eestit tuntakse Siluri kalade ja nende uurija järgi . Paleontoloog Tiiu Märssi küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 56(4): 34-37.
 Kukk, Toomas 2005e. Järve taimed näitavad veekogu arengut . Veetaimede uurijat Helle Mäemetsa küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 56(7): 32-35.
 Kukk, Toomas 2005f. Kuninglik kalastaja: kaunis, kuid see-eest kahjutu . — Eesti Loodus 56(9): 2.
 Kukk, Toomas 2005g. Looduslikud rohumaad. — Bender, Ants (toim.) Eritüübiliste rohumaade rajamine ja kasutamine. 2. kd. Jõgeva sordiaretuse instituut, Tartu: 358—372.
 Kukk, Toomas 2005h. Miks on putukad nii suured, kui nad on . Loomaökoloog Toomas Tammaru küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 56(11): 34-37.
 Kukk, Toomas 2005i. Raamatukogu on ilmselt etem kui turbahunnik . — Eesti Loodus 56(2): 48.
 Kukk, Toomas 2005j. Vanarahva loodusteadmine elab tänapäevas edasi . Rahvaluuleteadlast [Mall Hiiemäe]d küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 56(9): 32-35.
 Kukk, Toomas 2005k. Ütled öökull, mõtled kassikakk . — Eesti Loodus 56(11): 2.
 Kukk, Toomas 2004a. ÄÄrmuslased ja parajuslased Eesti taimeriigis. — Rohtmets, Indrek (Toim.) Lehed ja tähed 2004. MTÜ Loodusajakiri, Tallinn: 12-19.
 Kukk, Toomas 2004b. Baer teab vastuseid ka tänapäevastele probleemidele . Teadusajaloolast [Erki Tammiksaar]t küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 55(10): 32-35.
 Kukk, Toomas 2004d. Ettevaatust — õhus on õietolmu!  Aerobioloog Maret Saart küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 55(4): 30-35.
 Kukk, Toomas 2004e. Ilu on endiselt vaataja silmis. — Eesti Loodus 55(5): 2.
 Kukk, Toomas 2004f. Kas Natura kõlbab patta panna?  — Eesti Loodus 55(12): 2.
 Kukk, Toomas 2004g. Kas tinistame tomatid ploomideks?  — Eesti Loodus 55(2): 2.
 Kukk, Toomas 2004h. Liigikaitse peab põhinema looduskaitsebioloogial . Looduskaitsebioloog Asko Lõhmust küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 55(5): 36-39.
 Kukk, Toomas 2004i. Looduslooline teadus tõuseb uuesti au sisse. Botaanikaprofessor Meelis Pärtelit küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 55(11): 32-35.
 Kukk, Toomas 2004j. Muld on vaese mehe vihmamets . Mullabioloog Mari Ivaskit küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 55(9): 32-35.
 Kukk, Toomas 2004k. Pärandkooslused: kas pärandame nad tulevikule?  — Eesti Loodus 55(7): 6-11.
 Kukk, Toomas 2004m. Pärandkoosluste kujunemislugu saab üha selgemaks . Arheoloog Aivar Kriiskat küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 55(7): 30-35.
 Kukk, Toomas 2004n. Roheline liikumine ei soovi parteistuda . Eesti rohelise liikumise juhti Peep Mardistet küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 55(3): 32-35.
 Kukk, Toomas 2004o. Saaremaa taimestiku omapära on säilinud . — Eesti Loodus 55(6): 38-41.
 Kukk, Toomas 2004p. Seente pöörane, ent tähelepandamatu suguelu . — Eesti Loodus 55(11): 2.
 Kukk, Toomas 2004q. Valime endale parima binokli!  — Eesti Loodus 55(3): 42-45.
 Kukk, Toomas 2004r. Üks võimalusi — teeme pärandi rahaks . — Eesti Loodus 55(7): 2.
 Kukk, Toomas 2003a. Aasta parimad loomafotod. — Cheese 6: 72-74.
 Kukk, Toomas 2003b. Ei saa me läbi seksita . — Eesti Loodus 54(6): 2.
 Kukk, Toomas 2003c. Harakas vaid näib mustvalge . — Eesti Loodus 54(1): 2.
 Kukk, Toomas 2003d. Immunoloogia pole eestikeelne hiina keel . — Eesti Loodus 54(9): 2.
 Kukk, Toomas 2003e. Kas rahvuslik rikkus või pigem nuhtlus? — Eesti Loodus 54(11): 2.
 Kukk, Toomas 2003f. Kollane kivirik . — Eesti Loodus 54(12): 32-33.
 Kukk, Toomas 2003g. Looduskaitse aitab maaelu edendada . Intervjuu Kaja Lotmaniga. — Eesti Loodus 54(4): 32-35.
 Kukk, Toomas 2003h. Loomaaia-loomad paljunevad nagu päriselt . Intervjuu Aleksei Turovskiga. — Eesti Loodus 54(6): 39-42.
 Kukk, Toomas 2003i. Omad ja võõrad kodumaa taimeriigis. — Rohtmets, Indrek (toim.) Lehed ja tähed. MTÜ Loodusajakiri, Tallinn: 88-96.
 Kukk, Toomas 2003j. Solk puhtaks ja kütus pealekauba . Intervjuu Katrin Heinsooga. — Eesti Loodus 54(2/3): 48-51.
 Kukk, Toomas 2003k. Suurim liigitihedus Eestis kahesaja-aastane . — Eesti Loodus 54(10): 24-25.
 Kukk, Toomas 2003l. Tablitsa dlya opredeleniya vidov roda Pilosella Hill. Key to the species of the genus Pilosella Hill. — Kuusk, Vilma; Tabaka, Laima; Jankeviciene, Ramune (toim.) Flora of the Baltic Countries. 3. Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany, Tartu: 79-85.
 Kukk, Toomas 2003m. Taimed on kogu aeg liikvel . Intervjuu Marek Sammuliga. — Eesti Loodus 54(10): 34-37.
 Kukk, Toomas 2003n. Taimede ja kahjurite võidujooksus seis viigiline . Intervjuu Erkki Truvega. — Eesti Loodus 54(9): 34-37.
 Kukk, Toomas; Gudzinskas, Zigmantas 2003. 18. Pilosella Hill. — Kuusk, Vilma; Tabaka, Laima; Jankeviciene, Ramune (Toim.) Flora of the Baltic Countries. 3. Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany, Tartu: 79-102.
 Kukk, Toomas; Kruus, Aurika 2002. Eesti looduskirjanduse nimestikud Internetis . — Eesti Loodus 53(1): 40-41.
 Kukk, Toomas 2002a. Elutöö jätkub. Seenevana Erast Parmastot küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 53(4): 2.
 Kukk, Toomas 2002b. HI-viirust on võimalik ja hädavajalik ohjata . Mikrobioloogia ja viroloogia professorit Mart Ustavit küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 53(12): 32-36.
 Kukk, Toomas 2002c. Inimene peab elama koos bakteritega . Mikrobioloogia professorit Marika Mikelsaart küsitlenud Toomas kukk. — Eesti Loodus 53(9): 38-42.
 Kukk, Toomas 2002d. Kas ta raip hingab ka?  — Eesti Loodus 53(1): 2.
 Kukk, Toomas 2002e. Kõrgemad taimed.  Taimestiku ja taimkatte uurimine . — Raukas, Anto (toim.) Eesti entsüklopeedia. 11. Eesti üld. Eesti entsüklopeediakirjastus, Tallinn: 190—194.
 Kukk, Toomas 2002f. Laialehine nestik . — Eesti Loodus 53(1): 36-37.
 Kukk, Toomas 2002g. Linnu välimus räägib tema sisemusest. Loomaökoloog (2002. aasta riigi teaduspreemia laureaati) Peeter Hõrakut küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 53(2/3): 56-59.
 Kukk, Toomas 2002h. Looduse vägi ja jõud. — Eesti Loodus 53(1): 51.
 Kukk, Toomas 2002i. Möödapääsmatu nähtamatu. — Eesti Loodus 53(4): 2.
 Kukk, Toomas 2002j. Nagu vanajumala selja taga. — Eesti Loodus 53(12): 2.
 Kukk, Toomas 2002k. Nokktarn pole Eestist kadunud. — Eesti Loodus 53(1): 53.
 Kukk, Toomas 2002l. Päikese kustumiseni kulub veel üsna mitu aastat . Astrofüüsikut Tõnu Viiki küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 53(11): 32-35.
 Kukk, Toomas 2002m. Paisutajate pahandused . — Eesti Loodus 53(7/8): 2.
 Kukk, Toomas 2002n. Pärandkooslused . — Raukas, Anto (toim.) Eesti entsüklopeedia. 11. Eesti üld. Eesti entsüklopeediakirjastus, Tallinn: 183—184.
 Kukk, Toomas 2002o. Poliitiliselt ebakindel eesti soojumikas . — Eesti Loodus 53(11): 30-31.
 Kukk, Toomas 2002p. Sõnu ravimtaimedest. — Eesti Loodus 53(1): 50.
 Kukk, Toomas 2002q. Sügavam arusaamine on alati vähemuses . Bioloogi ja semiootikut Kalevi Kulli küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 53(5): 35-39.
 Kukk, Toomas 2002r. Taimekahjureid hävitagu nende looduslikud vaenlased . Taimekaitse professorit Anne Luike küsitlenud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 53(10): 32-35.
 Ingerpuu, Nele; Vellak, Kai; Kukk, Toomas; Pärtel, Meelis 2001. Bryophyte and vascular plant species richness in boreo-nemoral moist forests and mires. — Biodiversity and Conservation 10: 2153—2166.
 Kukk, Toomas 2001a. Looduse vägi ja jõud. — Eesti Päevaleht (14. XII):
 Kukk, Toomas 2001b. Pärandkooslused on arvele võetud. — Lääne Elu 56(19. V): 7.
 Kukk, Toomas 2001c. Pärandkooslusi tasub säilitada. — Järva Teataja 120(7. VIII): 2.
 Kukk, Toomas 2001d. Taimed. Tulnukaid sama palju kui Kesk-Euroopas. — Eek-Piirsoo, Liina (toim.) Võõrliigid Eestis. Kes on tulnuktaimed ja -loomad ning mida nendega peale hakata. Keskkonnaministeerium, Tallinn: 15-20.
 Kukk, Toomas 2000a. 130 kirjandusviidet Järvamaa taimestikust. — Kukk, Toomas (toim.) XXIII Eesti Looduseuurijate Päev. Vahe-Eesti loodus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn: 82-88.
 Krall, Heljo; Kukk, Toomas; Kull, Tiiu; Kuusk, Vilma; Leht, Malle; Oja, Tatjana; Reier, Ülle; Sepp, Silvia; Zingel, Hanno; Tuulik, Taavi 1999. Eesti taimede määraja. EPMÜ ZBI, Eesti Loodusfoto, Tartu. 447.
 Kukk, Toomas 1999a. Botaaniline iseloomustus ja hinnangud. — Jõeleht, Argo; Kalm, Volli (toim.) Saaremaa püsiühenduse trassi variantide keskkonnamõjude hindamine. Tartu Ülikool, Tartu: 11-15.
 Kukk, Toomas 1999b. Eesti pärandkoosluste kaitse perspektiividest. — Lammas ja Kits 8: 11-14.
 Kukk, Toomas 1999d. Koristustalgud Koiva puisniidul. — Eesti Loodus 50(7): 274.
 Kukk, Toomas 1999e. Kuressaare puhkeala staadionitaguse rohumaa botaaniline hinnang ning soovitused ja piirangud ranna-ala kasutamiseks. Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu. 13+lisad.
 Kukk, Toomas; Kull, Tiiu 2006a. Globaalne ja lokaalne Eesti taimestik. — Rohtmets, Indrek (toim.) Lehed ja tähed. MTÜ Loodusajakiri, Tallinn: 10-17.
 Kukk, Toomas; Kull, Tiiu 2006b. Pajud on Eestis levinud ebaühtlaselt . — Eesti Loodus 57(2): 46-47.
 Kukk, Toomas; Kuusk, Vilma 1999. Vascular plant flora and vegetation of Osmussaar Island. — Estonia Maritima 4: 65-99.
 Kukk, Toomas; Kuusk, Vilma; Gudzinskas, Zigmantas 2003. 14. Taraxacum Weber ex Wigg. — Kuusk, Vilma; Tabaka, Laima; Jankeviciene, Ramune (toim.) Flora of the Baltic Countries. 3. Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany, Tartu: 46-74.
 Kukk, Toomas; Lõugas, Lembi; Veski, Siim 2000. Eesti elustiku mitmekesisuse muutustest pärast jääaega . — Frey, Toomas (Toim.) Kaasaegse ökoloogia probleemid. VIII: Loodusteaduslikud ülevaated Eesti Maa Päeval. Eesti Ökoloogiakogu, Tartu: 90-109.
 Kukk, Toomas; Roosaluste, Elle 2001. Vormsi taimestik. — Estonia Maritima 5: 107—223.
 Kukk, Toomas; Sammul, Marek 2006. Loodusdirektiivi poollooduslikud kooslused ja nende pindala Eestis. — Sammul, Marek (toim.) Eesti looduseuurijate seltsi aastaraamat. 84. Eesti looduseuurijate selts, Tartu: 114—158.
 Kukk, Toomas; Sammul, Marek 2003. Hinnang Loodusdirektiivi 1. lisa poollooduslike koosluste pindaladele Eestis. Töövõtulepingu K-16-1-2003/2479 aruanne. Pärandkoosluste kaitse ühing, Tartu. 30.
 Kukk, Toomas; Tabaka, Laima; Jurkuviene, M. 2003. CXIX. Juncaceae A. L. Juss. — Kuusk, Vilma; Tabaka, Laima; Jankeviciene, Ramune (Toim.) Flora of the Baltic Countries. 3. Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany, Tartu: 226—235.
 Kukk, Toomas; Tabaka, Laima; Rashomavicius, Valerius 2003. 10. Centaurea L. — Kuusk, Vilma; Tabaka, Laima; Jankeviciene, Ramune (Toim.) Flora of the Baltic Countries. 3. Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany, Tartu: 39-42.
 Kull, Kalevi; Kukk, Toomas; Kull, Tiiu 2001. Eesti taimede must raamat räägib bioinvasioonist . — Eesti Loodus 52(5): 170—173.
 Kull, Kalevi; Kukk, Toomas; Lotman, Aleksei 2003. When culture supports biodiversity: The case of the wooded meadow. — Roepstrorff, Andreas; Bubandt, Nils; Kull, Kalevi (Toim.) Imagining Nature. Practices of Cosmology and Identity. Aarhus University Press, Aarhus: 76-96.
 Kull, Tiiu; Kukk, Toomas; Leht, Malle; Krall, Heljo; Kukk, Ülle; Kull, Kalevi; Kuusk, Vilma 2002. Distribution trends of rare vascular plant species in Estonia. — Biodiversity and Conservation 11: 171—196.
 Kändler, Tiit; Kukk, Toomas 2001. Tagasi Eesti Looduse juurde . — Eesti Loodus 52(12): 458.
 Lazdauskaite, Z.; Kukk, Toomas; Tabaka, Laima 2003. 12. Crepis L. — Kuusk, Vilma; Tabaka, Laima; Jankeviciene, Ramune (Toim.) Flora of the Baltic Countries. 3. Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany, Tartu: 43-45.
 Leht, Malle; Kukk, Toomas 2002. Taimestik. — Ojaste, Heldi; Ojaste, Ivar; Randla, Tiit (toim.) Osmussaar. Loodus. Asustus. Osmussaare maastikukaitseala, Noarootsi: 31-37.
 Leibak, Eerik; Kukk, Toomas 2003. Kas valgepöök kasvab Eestis nüüd looduslikult?  — Eesti Loodus 54(7/8): 77.
 Roosaluste, Elle; Kukk, Toomas 2001. Eesti kaitstavate soontaimeliikide analüüs ja harulduse põhjused. — Möls, Tõnu (toim.) Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat. 80. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn: 65-78.
 Sammul, Marek; Kull, Kalevi; Kukk, Toomas 2000. Natural Grasslands in Estonia: Evolution, Environmental and Economic Roles. — Viiralt, Rein (toim.) Conventional and Ecological Grassland Management. Comparative Research and Development. Proceedings of the International Symposium, Tartu July 4-6, 2000. Estonian Agricultural University, Estonian Grassland Society, Tartu: 20-26.
 Sillasoo, Ülle; Kukk, Toomas 2003. Kanepi ajalugu ja tänapäev . — Eesti Loodus 54(10): 6-10.
 Väljal, Enno; Kukk, Toomas 2004. Harilikku maasappi siin-seal siiski on . — Eesti Loodus 55(12): 46.
 Kukk, T. 1999a. Botaaniline iseloomustus ja hinnangud. — Jõeleht A., Kalm V. (toim.) Saaremaa püsiühenduse trassi variantide keskkonnamõjude hindamine. Tartu Ülikool, Tartu: 11-15.
 Kukk, T. 1999b. Eesti pärandkoosluste kaitse perspektiividest. — Lammas ja Kits 8: 11-14.
 Kukk, T. 1999c. Koristustalgud Koiva puisniidul. — Eesti Loodus 42(7): 274.
 Kukk, T. 1998a. Alam-Pedja kaitseala sai raamatu . — Postimees 16(18. 01): 10.
 Kukk, T. 1998b. Apomiksis ja selle osa evolutsioonis. — Puura, I. (Toim.) Ontogenees ja fülogenees. Schola biotheoretica XXIV. EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut, Tartu: 138—148.
 Kukk, T. 1998c. Eesti Looduse lootusrikas sünnipäev . — Postimees 71(15. märts): 10.
 Kukk, T. 1998d. Eesti soontaimede nimestik . — Rünk, K. (toim.) Eesti sõnajalad. Tartu Ülikooli botaanikaaed, Tartu: 5-10.
 Kukk, T. 1998e. Korp! Ugala ametimehed 1994—1998. — Altmets, A., Kukk, T., Pärtel, M., Sikk, A. (toim.) Ugalensis XII. Korporatsioon Ugala Kirjastus, Tartu: 94-95.
 Kukk, T. 1998f. Maismaataimestik. — Jõeleht, A., Kalm, V. (toim.) Ülevaade Suure väina piirkonna looduskeskkonnast. Tartu Ülikool, Tartu: 22-33.
 Kukk, T. 1998g. Relve kutsub tagasi puude juurde. — Edasi 338(23.12): 5.
 Kukk, T. 1998h. Soojamailane Eestis. — Eesti Loodus 41(2): 70.
 Kukk, T. 1998i. Taimeriik õilmitseb internetis . — Postimees 57(1. märts): 10.
 Kukk, T. 1998j. Talgud Nedremal. — Eesti Loodus 41(1): 38.
 Kukk, T. 1998k. Teaduskraadiga ugalensiseid. — Altmets, A., Kukk, T., Pärtel, M., Sikk, A. (Toim.) Ugalensis XII. Korporatsioon Ugala Kirjastus, Tartu: 85-93.
 Kukk, T., Kull, K. 1998. Liigirikkad puisniidud Eestis. — Lilleleht, V. (toim.) Eesti looduse mitmekesisus ja selle kaitse. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn: 69-80.
 Kukk, T., Püttsepp, J. 1998. Professor Hans Trass usub Eesti metsade püsimisse. — Tartu Postimees 52(7. mai): 7.
 Kuresoo, A., Kukk, T., Luigujõe, L. 1998. Zooloogilis-botaaniline inventeerimine Laidevahe — Siiksaare kaitseala moodustamiseks Lõuna-Saaremaal. Projekti aruanne Eesti Keskkonnaministeeriumile ja Eesti Keskkonnafondi Saaremaa Osafondile. Käsikiri, Tartu. 17+lisad.
 Ploompuu, T., Kukk, T. 1998. Soontaimefloora. — Kink, H., Miidel, A. (toim.) Pakri saared — loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn: 41-46.
 Kukk, T. 1997a. Eesti soontaimede herbaariumid — hetkeseis ja perspektiivid. — Rukkilill 5: 4-17.
 Kukk, T. 1997b. Floristilisi leide. — Rukkilill 5: 103.
 Kukk, T. 1997c. http://www.postimees.ee/2524145/linnukeskne-teos-eesti-niitudest  Linnukeskne teos Eesti niitudest. — Postimees 252(26. oktoober): 12.
 Kukk, T. 1997d. Nedrema puisniidul tulevad talgud. — Pärnu Postimees 193(10. oktoober): 4.
 Kukk, T. 1997e. Pärandkoosluste Kaitse Ühing. — Eesti Loodus 40(8/9): 363.
 Kukk, T. 1996a. Koristustalgud Laelatu puisniidul. — Eesti Loodus 39(1): 51.
 Kukk, T. 1996b. Liigirikkaim puisniit asub Pärnumaal. — Pärnu Postimees 189(28. september): 8.
 Kukk, T. 1996c. Puisniitudest Rapla maakonnas. — Lehmlõuke (ajalehe Nädaline lisaleht) 13: 10.
 Kukk, T. 1996e. Toompea taimestikust. — Eensaar, A., Sander, H. (toim.) Inimmõju Tallinna keskkonnale III. Teaduslik-rakendusliku konverentsi (19-20. november 1996.a.) materjalid. Keskkonnaministeerium, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Botaanikaaed, Tallinn: 242—249.
 Kukk, T., Paal, J., Roosaluste, E. 1996. Eesti taimestiku uurimise hetkeseis ja perspektiivid. — Aaviksaar, A. (toim.) Eesti teadlaste kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn: 205.
 Tomasson, R., Kukk, T. 1996. Ülevaade eesti üliõpilasorganisatsioonide kommetest ja tähtpäevadest. — Piirimäe, H. (toim.) Spes patriae. Üliõpilasseltsid ja -korporatsioonid. Olion, Tallinn: 52-65.
 Kukk, T. 1995a. Kus on veel alles puisniite? — Oma Saar 107: 3.
 Kukk, T. 1995b. Kus on veel alles puisniite? — Lääne Elu 67: 3.
 Kukk, T. 1995c. Kus on veel alles puisniite? — Hiiumaa 1995(66): 2.
 Kukk, T. 1995d. Kus on veel alles puisniite? — Pärnu Postimees 1995(111): 4.
 Kukk, T. 1995e. Mohni saare soontaimed. — Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 76: 179—193.
 Kukk, T. 1995f. Perekond Pilosella (Asteraceae) Eestis. Magistritöö botaanika erialal. Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituut, Tartu. 80+lisad.
 Kukk, T., Leht, M. 1995. Osmussaare soontaimed. — Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 76: 50-69.
 Kukk, T. 1994a. Baltimaade botaanikute XXI konverents-ekskursioon. — Eesti Loodus 37(9): 284.
 Kukk, T. 1994b. Eessõna. — Kukk, T. (toim.) XVII Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted. ELUS, Tartu: 6.
 Kukk, T. 1994c. Laelatu puisniidu koristustalgud. — Eesti Loodus 1: 32.
 Kukk, T. 1994d. «Taimenimedes on tükk rahvahinge alal…». — Eesti Loodus 94: 174.
 Kalamees, R., Kukk, T. 1993. Täiendusi Vilsandi saare floorale, 1991. — Rukkilill 4: 38.
 Kukk, T. 1993a. Eesti Looduseuurijate Selts 140. — Postimees 272: 15.
 Kukk, T. 1993b. Korp! Ugala ametimehed 1988—1993. — Korporatsioon Ugala 1913—1993. Korp! Ugala kirjastus, Tartu. 72.
 Kukk, T. 1993c. Roodjalg Eestist taas leitud! — Eesti Loodus 5/6: 193.
 Kukk, T. 1993d. Täiendusi ja parandusi Tallinna floora nimestikule I. — Rukkilill 4: 39.
 Kukk, T. 1993e. Tartu Ülikool vajab botaanikaaeda. — Postimees 40: 8.
 Kukk, T. 1993f. Ugala sugupuust. — Korporatsioon Ugala 1913—1993. Korp! Ugala kirjastus, Tartu. 20-22.
 Kukk, T. 1993g. Üks õnnetu raamat umbrohust. — Eesti Loodus 3: 109—110.
 Kukk, T. 1992a. H. Aasamaa trükis ilmunud tööd. — Rukkilill 3: 39-40.
 Kukk, T. 1992b. Herbariseerigem taimi ka väliolukorras. — Rukkilill 3: 26-28.
 Kukk, T. 1992c. Kas Hans Hiir oli petis? . Referaat «Eesti bioloogia ajaloo» kursuses, Tartu. 21.
 Kukk, T. 1992d. Lippmaad tõmbas vaimline kontakt… Heinrich Aasamaa mälestused kirja pannud Toomas Kukk. — Eesti Loodus 35(11): 542.
 Kukk, T. 1992e. Maapealse produktsiooni ja liikide arvu sesoonsest dynaamikast Laelatu puisniidul. Kursusetöö. TÜ botaanika ja ökoloogia kateeder, Tartu. 38.
 Kukk, T. 1992f. Mida arvas Lippmaa vareskolla alamliikidest ja mida arvatakse tänapäeval. — Eesti Loodus 35(11): 536—539.
 Kukk, T. 1992g. Vetikad ei jäta kedagi ükskõikseks. — Eesti Loodus 1: 57-58.
 Kukk, T., Ploompuu, T. 1992. Põhja-kukemari. — Eesti Loodus 4(4): 250—252.
 Sander, H., Elliku, J., Kokovkin, T., Kukk, T., Ploompuu, T., Shestakov, M. 1992. Comparative Characterization of Woody Plant Taxa in Different Urban Habitats of Tallinn, Estonia. — Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Ecology 2: 56-67.
 Ernits, P., Kukk, T., Ploompuu, T., Sander, H. 1991. Tallinn kui taimede ja loomade elupaik. — Eensaar, A., Sander, H. (toim.) Inimmõju Tallinna keskkonnale. II. Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaed, Tallinn: 124—129.
 Kukk, T. 1991a. Apomiksisest ja selle esinemisest kodumaa õistaimedel. — Tammaru, T. (toim.) Soo teooria. Schola biotheoretica XVII. ELUS, Tartu: 76-85.
 Kukk, T. 1991b. Esialgseid tulemusi Tallinna floora uurimisel. — Eensaar, A., Sander, H. (toim.) Inimmõju Tallinna keskkonnale. II. Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaed, Tallinn: 134—135.
 Kukk, T. 1991c. Floristilisi leide Tallinnast II. — Rukkilill 2: 67-68.
 Kukk, T. 1991d. Otsigem klorofüllita taimi. — Eesti Loodus 6: 379—382.
 Kukk, T. 1991e. Raamatuid sooteooriast. — Tammaru, T. (toim.) Soo teooria. Schola biotheoretica XVII. ELUS, Tartu: 108—109.
 Kukk, T. 1991f. Tohhoo, või küürlemmel! — Eesti Loodus 6: 378—379.
 Kukk, T. 1991g. Uurigem nüüd Tallinna taimestikku! — Õhtuleht 132: 3.
 Kukk, T., Püttsepp, J. 1991. Saage tuttavaks — ajakiri «RUKKILILL». — Eesti Loodus 3: 159.
 Niinemets, Ü., Kukk, T. 1990-91. ÕTÜ botaanikud Endlas. — Rukkilill 2: 80-83.
 Püttsepp, J., Kukk, T. 1991. Teadvust halvav taimeraamat. — Eesti Loodus 6: 382—383.
 Sander, H., Elliku, J., Kokovkin, T., Kukk, T., Ploompuu, T., Shestakov, M. 1991. Tallinna puittaimestiku analüüs. — Eensaar, A. (Toim.) Tallinna Botaanikaaia Uurimused. IV. Botaanika ja ökoloogia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn: 71-93.
 Kukk, T. 1990a. Eestikeelsed surmaraamatud. — Püttsepp, J., Tammaru, T. (toim.) Surma teooria. Schola biotheoretica XVI. ELUS, Tartu: 83-84.
 Kukk, T. 1990-91b. Floristilisi leide Tallinnast III. — Rukkilill 2: 67-68.
 Kukk, T. 1990c. «Rukkilill». — Õpetajate Leht 6: 8.
 Kull, K., Kukk, T. 1990. Taimede ontogeneesietappide eristamisest. — Püttsepp, J., Tammaru, T. (toim.) Surma teooria. Schola biotheoretica XVI. ELUS, Tartu: 26-34.
 Kose, M., Kukk, T. 1989. ÕTÜ kevadkonverents. — Eesti Loodus 9: 619.
 Kukk, T. 1989a. 130 aastat Rudolph Lehberti sünnist. — Rukkilill 1: 53-54.
 Kukk, T. 1989b. Floristilisi leide Tallinnast I. — Rukkilill 1: 39-40.
 Kukk, T. 1989c. Kas lõpuks ometi… Botaaniline uudisjutt. — Rukkilill 1: 40-41.
 Kukk, T. 1989d. Landshaftnyi zakaznik «Dolina reki Pirita», ego flora, rastitel'nyj pokrov i ohrana. — Broks, A. (Ed.) Pyataya nauchnaya konferentsiya uchaschsisya Pribaltijskih respublik. Latvijskij gosudarstennyj universitet im. P. Stuchki, Riga: 32-33.
 Kukk, T. 1989e. Õpilaste Teadusliku Ühingu (ÕTÜ) botaanikasektsiooni ekspeditsioon. — Eesti Loodus 12: 819.
 Kukk, T. 1989f. Orava külaskäigud. — Eesti Loodus 11: 746.
 Kukk, T. 1989g. ÕTÜ botaanikasektsiooni teaduskonverents. — Eesti Loodus 2: 123.
 Kukk, T. 1989h. ÕTÜ botaanikud tegutsesid Endlas. — Rukkilill 1: 58.
 Kukk, T. 1989i. Pirita jõe maastikukaitseala floorast, vegetatsioonist, kasutamisest ja kaitsest. — Habicht, A. (Toim.) Eesti Õpilaste Teadusliku Ühingu IX teaduskonverentsi teesid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn: 31-33.
 Kukk, T. 1989j. Pirita jõe maastikukaitseala taimestikust. Käsikiri. Eesti NSV Noorte Loodusesõprade maja, Tallinn. 72+lisad.
 Kukk, T. 1989k. Toompea taimestikust. — Habicht, A. (toim.) Eesti Õpilaste Teadusliku Ühingu IX teaduskonverentsi teesid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn: 29-31.
 Kukk, T. 1988a. Noorte botaanikute töömailt. — Õhtuleht 234: 3.
 Kukk, T. 1988b. Värvi-paskheina (Serratula tinctoria L.) ontogeneesist ja vormidest Eestis. Õpilaste Teaduslik Ühing. botaanika sektsioon, Tallinn. 27+lisad.
 Kukk, T. 1988c. Värvi-paskheina (Serratula tinctoria L.) ontogeneesist ja vormidest Eestis. — Habicht, A. (Toim.) Eesti NSV Õpilaste Teadusliku Ühingu VIII teaduskonverentsi teesid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn: 23-24.
 Kukk, T. 1988d. Vozrastnaya izmenchivost' i sistematika vida Serratula tinctoria L. v Estonii. — Chetvertaya nauchnaya konferentsiya uchaschisya Pribaltijskih Respublik. AN Est. SSR, Tallin: 65-66.
 Kukk, T. 1988e. Üleliiduline bioloogiaolümpiaad. — Eesti Loodus 8: 539.
 Niinemets, Ü., Kukk, T. 1988. Õpilaste Teadusliku Ühingu botaanikasektsiooni välitööd. — Eesti Loodus 12: 818.
 Kukk, T. 1987. Pirita jõe maastikukaitseala taimestikust. — Habicht, A. (Toim.) Eesti NSV Õpilaste Teadusliku Ühingu VII teaduskonverentsi teesid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn: 22.

Примітки

Посилання 
 Резюме на сайті zbi.ee  (ест.)
 Eesti Teadusinfosüsteem  (ест.)

Естонські ботаніки
Випускники Тартуського університету